Aigner steht für:

 Aigner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Orte:
 Aigner am Eschelberg, Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Aigner am Holz, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Aigner am Wald, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Aigner im Ried, Ortsteil der Marktgemeinde Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aigner (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Aigner (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Aigner (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aigner (Tann), Ortsteil der Gemeinde Tann (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aigner (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Aigner (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Weiteres:
 Etienne Aigner AG, deutscher Lederwarenhersteller

Siehe auch:
 Eigner